Finkler ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Finkler (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Dittmar Finkler (1852–1912), deutscher Arzt und Universitätsprofessor
 Frank Finkler (* 1970), deutscher Politiker